Trabert ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Trabert (1822–1914), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Angelika Trabert (* 1967) deutsche Dressurreiterin im Behindertenreitsport
 Bettina Trabert (* 1969), deutsche Schachgroßmeisterin
 Eduard Trabert (1890–1969), deutscher Gewerkschafter und Landespolitiker (Hessen) (CDU)
 Gerhard Trabert (* 1956), deutscher Arzt für Allgemeinmedizin, Professor für Sozialmedizin und Gründer des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland
 Hannelore Trabert (* 1938), deutsche Leichtathletin
 Johann Trabert (1784–1865), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Tony Trabert (1930–2021), US-amerikanischer Tennisspieler
 Wilhelm Trabert (1863–1921), deutscher Meteorologe

Siehe auch:
 Traberth
 Traber (Begriffsklärung)